Университет штата Нью-Йорк в Буффало — государственный научно-исследовательский университет в США, являющийся флагманом системы университетов штата Нью-Йорк (SUNY). Университет Буффало имеет несколько кампусов — в Буффало и Амхерсте. Предлагая 84 бакалавриатских, 184 магистерских и 78 докторских степеней, это высшее учебное заведение является самым крупным среди системы SUNY.

История 
Университет Буффало был основан 11 мая 1846 года как частная медицинская школа для обучения докторов для общин Буффало, Ниагара-Фоллс и окружающих их деревень. Первый глава университета — Миллард Филлмор — впоследствии стал президентом США.

Первые лекции проходили в деревянном здании старой почты на пересечении улиц Секека и Вашингтон. В 1849—1850 годах на государственный грант и пожертвования было построено первое каменное здание университета.

Медицинская образовательная программа разрасталась, было создано отделение фармацевтики, которое ныне является отдельной школой фармацевтических наук ().

В 1891 году юридическая школа Буффало, появившаяся здесь в 1887 году, вошла под контроль университета Буффало.

В 1909 году, задумывая расширить свою структуру, университет организует свой первый кампус в Амхерсте, в 1915 году создав здесь «Колледж искусства и наук» (. В 1960-х годах «Колледж искусства и наук» разделился на три школы, а в конце 1990-х годах они воссоединяются вновь.

Примечания